Municipio de Canfield puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Canfield (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Burleigh.
 Municipio de Canfield (condado de Mahoning, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Mahoning.